Stora Alskär kan syfta på:

 Stora Alskär, Finland – ö i Finland
 Stora Alskär, Värmdö kommun – en ö i Värmdö kommun